Ма́рко Паро́ло (; род. 25 января 1985 года в Галларате, Италия) — итальянский футболист, полузащитник, бывший игрок национальной сборной Италии.

Клубная карьера 
Марко начинал свою карьеру в скромном клубе «Комо». Спустя сезон после своего дебюта он был вынужден покинуть клуб из-за банкротства. Следующие несколько лет Марко выступал в низших итальянских дивизионах за такие команды, как «Пистойезе», «Фолиньо» и «Верона». В 2009 году состоялся переход Марко в стан новичка Серии Б «Чезену». Он стал неотъемлемой частью команды, которая заняла вторую позицию лиги и получила повышение в классе. 28 августа 2010 года состоялся его дебют в Серии А в матче против «Ромы». Лидер «Чезены» выступал за неё вплоть до вылета команды в Серию Б в 2012 году. Новым клубом Марко стала «Парма», где игрок также не затерялся. В сезоне 2012/13 он провёл 36 матчей в чемпионате, пропустил только два из-за травмы. В сезоне 2013/14 игрок продолжил результативно выступать за этот клуб.

Перед сезоном 2014/15 Пароло перешёл из испытывающей финансовые проблемы «Пармы» в «Лацио» за 4,5 миллиона евро (данные transfermarkt). По состоянию на середину сезона 2017/18 игрок провёл более 100 матчей за римский клуб и является его вице-капитаном.

5 февраля 2017 года Пароло забил 4 гола в матче с «Пескарой».

Карьера в сборной 
Дебют Марко в составе национальной сборной Италии состоялся 29 марта 2011 года в матче против сборной Украины. Игрок попал в состав сборной на чемпионат мира 2014.

Статистика

Клубная

Национальная 

Итого: сыграно матчей: 36 / забито голов: 0; победы: 16, ничьи: 12, поражения: 8.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Серии А 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Фолиньо»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Лацио»